Kothbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Maria-Pia Kothbauer (* 1960), liechtensteinische Diplomatin
 Sophie Kothbauer (* 2003), österreichische Skispringerin